Bubon gummifer är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Bubon gummifer ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gummifer